Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Naomi Ōsaka ha sconfitto Anastasija Pavljučenkova con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno.

  Naomi Ōsaka (campionessa)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Madison Keys (quarti di finale, ritirata)

 Anastasija Sevastova (ritirata)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Petra Martić (ritirata)
 Elise Mertens (semifinale)

Qualificate 

  Alizé Cornet (primo turno)
  Zarina Dijas (secondo turno)
  Han Xinyun (primo turno)

 Nicole Gibbs (secondo turno)
 Varvara Flink (secondo turno)
 Viktorija Tomova (secondo turno)

Lucky loser 

  Katarzyna Kawa (primo turno)

 Whitney Osuigwe (primo turno)

Wildcard 

  Misaki Doi (quarti di finale)

 Nao Hibino (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2019